Flying J Ranch Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Flying J Ranch Airport (Arizona)
 Flying J Ranch Airport (Colorado)
 Flying J Ranch Airport (Louisiana)
 Flying J Ranch Airport (Texas)